FIEC ist die Abkürzung für:
 Fédération Internationale des Associations d’Études Classiques, altertumswissenschaftlicher Dachverband
 Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction, Verband der Europäischen Bauwirtschaft
 Fellowship of Independent Evangelical Churches, Netzwerk evangelikaler Kirchen in Großbritannien

Abkürzung